União Geral de Trabalhadores – sindacato portoghese
 Unión General de Trabajadores – sindacato spagnolo